Алворд има више значења:
 Алворд (Ајова)
 Алворд (Тексас)